Багратион е един от най-знаменитите родове в Грузия.

 Пьотър Багратион (1765—1812) – руски пълководец, герой от Отечествена война 1812 г.
 Роман Багратион (1778—1834) – княз, генерал-лейтенант от руската армия, брат на Пьотр Багратион
 Операция „Багратион“ – военна операция – настъпление на Червената армия през лятото на 1944 г.
 Мост Багратион – мост над река Москва